Янче може да се отнася за:

 Янче – село в Северна Македония, община Маврово и Ростуше
 Янче – село в Словения, регион Средна Словения, община Любляна